Die 1. HNL 1992 war die erste Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Sie wurde am 28. Februar 1992 im Stadion Maksimir eröffnet und endete nach 22 Spieltagen am 13. Juni 1992. Das erste Tor der neu gegründeten Liga erzielte Željko Adžić bereits in der ersten Minute des Spiels HAŠK Građanski gegen Cibalia Vinkovci. Wegen des Kroatienkrieges trugen NK Osijek, Cibalia Vinkovci, NK Zadar, NK Dubrovnik und NK Šibenik einige ihrer Heimspiele in anderen Städten aus.

Modus 
Wegen des Zerfalls Jugoslawien und der politischen und sozialen Unruhen wurde eine verkürzte Saison durchgeführt, die weniger als vier Monate dauerte. Die zwölf teilnehmenden Mannschaften spielten zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jedes Team 22 Spiele.

Durch einen 4:1-Sieg am letzten Spieltag im heimischen Stadion Poljud wurde HNK Hajduk Split zum ersten Male nach 1979 (damals in Jugoslawien) Meister. Insgesamt war es der zwölfte Meistertitel für den Verein, der dritte in Kroatien und der erste in der 1. HNL.

Da Kroatien noch nicht als vollwertiges Mitglied der UEFA akzeptiert war, wurden keine kroatischen Vereine für die Europapokale 1992/93 zugelassen. In dieser Saison gab es keine Absteiger, da die Liga in der folgenden Spielzeit auf 16 Vereine erweitert wurde.

Vereine

Statistiken

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Hinrunde

Rückrunde

Teiltabellen

Torschützenliste 
Alle Spieler mit mindestens fünf erzielten Toren:

Rekordspieler 
An allen 22 Saisonspielen nahmen folgende Spieler teil:
Mario Novaković (Hajduk), Dražen Biškup, Renato Jurčec, Željko Župetić (alle NK Zagreb), Alen Petrović (Osijek), Dražen Ladić, Goran Vlaović (beide HAŠK Građanski), Mladen Žganjer (Rijeka), Davor Županić (Varteks) und Leo Krsticević (Dubrovnik).

Meistermannschaft des HNK Hajduk Split

Siehe auch 
Fußball in Kroatien 1992

Weblinks 
 Croatia 1992 auf RSSSF.com (englisch)
 Hajduk 1. HNL 1991/92 auf National-Football-Teams.com (englisch)
 Lista Strijelaca Zbirno-1.pdf (PDF; 89 KB, kroatisch)

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992